Демонстрація сили
 Демонстрація сили (фільм)